Treia peut faire référence à :
 Treia, commune allemande de l'arrondissement de Schleswig-Flensbourg, en Schleswig-Holstein ;
 Treia, commune italienne de la province de Macerata, dans les Marches.